Сарапулка — деревня в Горноуральском городском округе Свердловской области, Россия.

Географическое положение 
Сарапулка расположена в пригороде Нижнего Тагила, на левом берегу реки Ямбарки, которая возле деревни образует длинный пруд. Деревня вытянута с северо-востока на юго-запад вдоль его берега. Сарапулка находится к северу от Екатеринбурга и в 68 километрах на юго-восток от Нижнего Тагила.

Юго-западнее Сарапулки и выше по течению Ямбарки расположена деревня Сартакова, а северо-восточнее Сарапулки и ниже по течению реки — село Южаково.

Церковь 
В 1924 году в деревне была перестроена из часовни Покровская церковь (деревянная, однопрестольная). Закрыта в 1930-е гг.

Население

Ссылки 
http://semantic.uraic.ru/object/objectedit.aspx?object_id=5581&project=1

Примечания 

Населённые пункты Горноуральского городского округа
Населённые пункты на Ямбарке